Le tournoi de tennis de Nice est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du 3 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Florence de la Courtie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Gardnar Mulloy enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Nice

Navigation 

dames 1961
Nice